Аран (син Тарин)
 Аран (острво)
 Аран (Рона Алпи, Ен)
 Аран (Златна обала)
 Аран (Атлантски Пиринеји)